То́мас Де́ккер:
 Деккер, Томас (род. 1987) — американский актёр.
 Деккер, Томас (1572—1632) — английский писатель и поэт, драматург.
 Деккер, Томас (род. 1984) — нидерландский велогонщик.